Yuri Borísov puede hacer referencia a:

 Yuri Ivánovich Borísov (1956-), general y político ruso.
 Yuri Petróvich Borísov (1923–2006), científico soviético-ruso.
 Yuri Aleksándrovich Borísov (1992-), actor ruso.